Натуральне число 1735
 1735 рік до нашої ери
 1735 рік нашої ери